Ирина Николаевна Фещенко-Скворцова (род. 9 января 1954, Волгоград) — кандидат наук, русский поэт, эссеист, член Союза российских писателей , переводчик с португальского языка, исследователь в области поэзии, португальской литературы, педагогики.

Биография 

1954 г. — родилась в Волгограде  в семье служащих, фамилия при рождении — Скворцова.

1971 г. — закончила СШ № 3 в том же городе .

1971 г. — поступила в Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

1976 г. — закончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет (естественно-географический факультет) .

1976–1981 гг. — работа преподавателем в ПТУ и в СШ № 28.

1981–1984 гг. — Волгоградский государственный социально- педагогический университет.

1984 г.  — замужество (изменила фамилию на 'Журавленко') и переезд в г. Киев,

1984–1993 гг. — педагогический колледж № 1.

1993 г. — Национальный педагогический университет — защита кандидатской диссертации по педагогике .

1993–1996 гг. — Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. Работала на кафедре педагогического творчества.

1998 г. — получила звание доцента кафедры .

1998 г. — второй брак, изменение фамилии на 'Фещенко'.

1999–2003 г. — Академия муниципального управления г. Киева . Была заместителем заведующего кафедрой педагогики и психологии.

Публиковала научные и методические работы по педагогике, психологии и теории творчества:

— в научных сборниках: 'Педагог професійної школи', 'Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти', 'Педагогіка і психологія формування творчої особистості', 'Теорії мікро – макроекономіки', 'Наука i сучасність', 'Творча особистість вчителя', 'Соціалізація особистості', 'Наукові записки' и др.

— в научно-методических журналах: 'Радянська школа', 'Среднее специальное образование', 'Початкова школа'.

2003 г. — в июле переезжает в Португалию на постоянное место жительство.

О жизни в Португалии рассказано в очерках о ней:

С лета 2003 года Ирина Фещенко-Скворцова живёт в Португалии, в небольшом городке Бенавенте, что в 30 минутах езды от Лиссабона. Ей очень хотелось работать по специальности. В 2008 г. она подтвердила свою учёную степень в португальском университете и получила официальное разрешение работать. Ирина участвовала в нескольких научных конференциях… но найти работу, соответствующую диплому, ей так не удалось.  
 

Подтвердив учёную степень в университете Лиссабона, Ирина дважды участвовала с докладами в научных конференциях в области педагогики и психологии. «Но в связи с кризисом во всех высших учебных заведениях, куда я обращалась в поисках работы, мне отказывали. Когда я поняла, что не найду другого занятия, кроме тяжёлой физически и морально работы на фабрике, я решила посвятить своё свободное время переводу португальской поэзии.

Литературная деятельность  

С 1997 г. начинает публиковать свои стихи и эссе (1-ая публикация в киевском журнале «Ренессанс»). Литературные публикации в альманахах поэзии, поэтических сборниках России и Украины, международных поэтических сборниках (Германия, США) .

В 1998 г. взяла себе литературный псевдоним — Ирина Фещенко-Скворцова.

Есть публикации в альманахе «45 параллель», в «Сетевой словесности», в «Журнальном зале».

Лауреат конкурса «Вся королевская рать» — по номинации «литературно-критическая статья». Была судьёй конкурсов переводов, в 2009 г. была судьёй Международного литературного конкурса «Согласование времён» в номинации «Поэзия» .

Автор книг стихов: «Медитация», (1997), «Чаша» (1999), «Размышления в пещерах Китаевской пустыни» (2000); сборника стихотворений и эссе об искусстве «Острей кристалла» (2001), «Блажен идущий» (2014). В 2002 году начала публиковаться на литературных сайтах «Поэзия.ру» и «Стихи.ру».

С 2004 г. — член Союза российских писателей, его Вологодского отделения.

Публиковалась в вологодских сборниках и альманахах СРП 

С 2011 г. — член Международного Союза писателей «Новый Современник».

Входит в энциклопедию портала и МСП «Новый современник».

   "Голос"
   Читай меня... Читай меня, читай… 
   Согретый звук на языке катай, 
   на языке, связующем гортани. 
   Произнести — 
   не разумом постичь, 
   и свяжется, немыслимо почти, 
   Вселенная уместится в горстИ, 
   И ей — твоим дыханием расти, 
   гортанной и всеведущей печали…
   Прости мой голос. 
   Всё ему прости 
   за то, что смертный он, 
   за то, что он отчаян...
<small>

Исследовательская деятельность 

Принимала участие в международных научных конференциях по проблемам творчества, языка и культуры, в семинарах, лекциях, организуемых Институтом философии. Публиковала статьи и эссе по проблемам филологии, философии и культуры в сборниках конференций, проводимых в Институтом философии им. Г. С. Сковороды НАНУ (2001 г.), Киевском педагогическом университете (2001–2002 гг.) , в научном журнале «Язык и культура» Издательского Дома Дмитрия Бураго (2002–2003 гг.). Текст этих статей есть в разделе 'Библиография' — 'литературно-критичеcкие статьи'.

Летом 2003 года уехала в Португалию, где и сейчас живёт в небольшом городке Бенавенте (Benavente). В июне 2008 года подтвердила свою научную степень кандидата наук (Ph.D) в Universidade Nova de Lisboa . В этом же 2008 году наладила связь с недавно созданной в Португалии Ассоциацией по управлению инновациями и творчеством в организациях, начала участвовать в научных конференциях, заниматься исследованиями. Выступала с докладами на международных конференциях:
«Международный конгресс творчества и инноваций», Лоле, 2008 г.; «Школа Мира: XVII AFIRSE коллоквиум», Лиссабон, 2009 г. и «Международный коллоквиум "Триумфальный день Фернандо Пессоа"», Лиссабон, 2014 г..

На базе исследовательских материалов, представленных в её докладе на коллоквиуме «Триумфальный день Фернандо Пессоа», написала статью для журнала «Иностранная литература»: Триумфальный день Фернандо Пессоа // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — С. 232–243.

С 2018 года прикреплена к Instituto de Estudos de Literatura e Tradição для проведения научных исследований по сравнительной литературе.

Работа с переводами 

2010 года сотрудничает в Форуме переводчиков Век перевода (антология), которым руководит  Витковский, Евгений Владимирович (первая публикация на этом форуме 10.07.2010 года — Флорбела Эшпанка «Тише»). Считает себя во многом обязанной Форуму Век перевода (антология) и его руководителю Витковскому Евгению Владимировичу в приобретении мастерства переводчика.

«Редкий случай столь стремительного роста в переводческом искусстве: Ирина появилась на «Веке Перевода» в 2010 году, и всего через несколько месяцев появление ее подборки стало насущным делом — слишком мало у нас португалистов. Ирина — член Союза российских писателей. Кандидат педагогических наук, доцент. С 2003 года проживает в Португалии, в городе Бенавенте» .

Первые опубликованные переводы — в Антологии русского поэтического перевода XXI века  (Водолей, 2012).

Вышли книги в её переводе:

Антониу Нобре Мельник ностальгии  (Водолей, 2013) — классик португальской поэзии конца XIX века — его единственная книга впервые переведена на русский язык.

Фернандо Пессоа / Бернарду Суареша «Книга непокоя»  (Ад Маргинем, 2016) — самое знаменитое произведение португальского писателя, впервые переведённое на русский язык. Была переводчиком и автором послесловия к книге.

«Лузитанская душа»  (Водолей, 2017) — сборник стихов португальских поэтов XV–XX веков, в которой большой раздел посвящён переводам Фернандо Пессоа и его гетеронимов. Была организатором и переводчиком книги (а также автором вступления к ней).

Редактировала книгу Фернандо Пессоа «Лиссабон: что следует увидеть туристу»  (Ад Маргинем, 2017) и была одним из двух её переводчиков и автором примечаний и послесловия.

Пессоа, Фернандо. Оды Рикарду Рейша = Odes de Ricardo Reis / Перевод, вступ. ст. и прим. Ирины Фещенко-Скворцовой. — Москва: Воймега, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-6043511-4-7.

Фернандо Пессоа «Рубайят»  (двуязычное издание португальский / русский, Текст, 2020) — сборник рубаи Фернандо Пессоа, составленный португальскими исследователями в начале XXI столетия в результате работы с архивом поэта. Была переводчиком книги и  автором вступления к ней.

Кабрита, Фернанду. Книга о доме. Стихотворения в переводе с португальского И. Фещенко-Скворцовой. - М.:ТЦ СредА / Пряхин В.К., 2021 - 132 с. (билингва: русский и португальский яз.)   ISBN 978-5-9908916-0-9

Пессоа, Фернандо. Poesia. Первая антология Фернандо Пессоа. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой, Лиссабон, издательство SHANTARIN, первое издание, январь 2022. – 484 с. (билингва)   ISBN 978-989-53422-3-5

Её переводы португальских поэтов и статьи о них печатались в таких журналах, как «Иностранная литература» , «Новый мир» , «Гвидеон» , «Переводчик» , «Prosodia»  и др. В «Иностранной литературе» в 2015 г. вышел специальный номер, посвящённый португальской литературе, одним из организаторов которого и автором многих включённых в него материалов она была .

Переводы в электронных публикациях:альманах «Сетевая словесность» , сайт «Век перевода» , альманах «Золотое руно»  и др.

В своей работе с переводами Ирина Фещенко-Скворцова  всегда опирается на поддержку своего научного консультанта — Педру Серран (Pedro Serrão) — доктора наук, получившего учёную степень доктора социологии культуры, знания и образования  в Новом Лиссабонском университете (Universidade Nova de Lisboa), соредактора и члена редакционной коллегии Всемирного журнала социальных наук (World Journal of Social Science) и исследователя жизни и творчества Фернандо Пессоа. Это плодотворное сотрудничество, начавшееся в 2014 году, в основном сосредоточено на многозначном анализе игры автора со смыслом и на выражении, с помощью своеобразных особенностей португальского литературного языка, философской и метафизической глубины произведений Фернандо Пессоа, как ортонима, так и гетеронимов.

Критика и отзывы 

Стихи Ирины Фещенко-Скворцовой — это поэзия. Поэзия подлинная, сопрягающая непреложность с неопределённостью, как тому и следует быть. В сборнике есть стихи, словно бы скользящие по контуру некоей предзаданной философемы, происхождения которой вовсе не скрывает автор. Но рядом с этим — строки загадочные, влекущие вглубь, создающие смыслообраз, сам по себе философичный в неповторимом, недоступном пересказу своём существе.  

Стихи И. Фещенко — Скворцовой отличаются страстностью и незащищённостью. Я редко встречал так естественно построенные стихи и так удачно и неожиданно взятые рифмы, они сыплются щедро, возникая просто по ходу текста, не дождавшись конца строки. Присущи её поэзии честность, духовность, откровенность, мудрость, афористичность, но главное — дар. Жаль отрываться глазами и душой от этого очень тонкого и точного кружева из слов и любви, и большой человеческой мудрости, которая — все знают — даром не даётся никому.  

Не всё утрачено в суете повседневной, на всё есть надежда, пока существуют настоящие стихи, на всё может найтись ответ самым неожиданным образом, совмещая поэтический приёмник эфира с модулятором словесной гармонии.
Вчитайтесь в стихи Ирины — рекомендую от всего сердца .  

Стихи ее — плоть от плоти русской поэзии, начиная от фольклорных мотивов и заканчивая общим ассоциативным рядом с Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой....  

Спасение красотой — Именно красота — поэзии, природы, самого языка — помогла Ирине не только не... сломаться в сложной жизненной ситуации, но и найти новое призвание .  

В журнале — много критических и литературоведческих материалов, среди которых отметим исследование Ирины Фещенко-Скворцовой об истории «фальшивого гетеронима» Фернандо Пессоа .  

В 2015 г. Фещенко-Скворцова стала одним из организаторов специального выпуска журнала «Иностранная литература» (№ 7), полностью посвящённого португальской литературе. В 2016 г. в московском издательстве «Ад Маргинем Пресс» вышла из печати переведённая Ириной главная книга Фернандо Пессоа / Бернарду Суареша «Книга непокоя». Это книга философской прозы поэта, многие её отрывки — стихи в прозе. Работа получила очень высокую оценку критиков. 
Так, обозреватель «Rara Avis» Александр Чанцев написал о ней: «Уже в марте появилась книга года» .  

Ритмический строй португальской поэзии отличается и от русской, где преобладает силлаботоника, и от поэзии на других романских языках, где господствует силлабика, то есть счет слогов без учета ударений Перед переводчиком встает интересная задача: как передать эти ритмические вариации средствами русского стиха, сохранив при этом аромат оригинала. Ирина подходит к этой задаче как филолог, изучает ритмы, их источники и эволюцию, подключает свое поэтическое чутье и воссоздает ритмы Португалии по-русски .

Библиография

Книги стихов и эссе 
 Чаша. Стихи. Киев: Издательский дом Д. Бураго. Полиграфия «Граффити Групп». 1999 г., 84 с. ISBN 966-95617-1-2.
 Размышления в пещерах Китаевской пустыни. Стихи. Киев: Друкарня Національного педагогічного університету iм. М. П. Драгоманова 2000 г., 56 с. ISBN 966-7584-31-3.
 Острей кристалла. Стихотворения. Эссе. Киев. Типография «Полиграф-Сервис», 2001 г., 84 с. ISBN 966-7584-31-3.
 Блажен идущий: стихи разных лет. Вологда, «Вологодская типография», 2014 г., 139 с. ISBN 978-5-902579-70-0.
 Здесь можно читать эту книгу.

В поэтических сборниках 

 Пушкинский альбом “Не зарастёт народная тропа“. Киев, Главная специализировання редакция литературы на языках национальных меншинств. 1999. — Стр. 152–153. ISBN 966-522-131-0.
 Стихи // “Юрьев день” Альманах поэзии. Выпуск 2. К., “ЮГ”, 2001. Стр. 60. ББК 84.4 Укр6-5я43 Ю71. ISBN 966-7082-01-6.
 Стихи // “Юрьев день” Альманах поэзии. Выпуск 3. К., “ЮГ”, 2002. Стр. 141. ББК 84.4 Укр6=5я43 Ю71 ISBN 966-7082-36-9.
 Стихотворения. “Радуга”. Журнал художественной литературы и общественной мысли. Киев, “Журнал “Радуга“. 11–12/ 2002 г. Стр. 104–110. ISBN 978-966-1642-000.
 Антология “XX век, запомни нас такими...”. Украинская школа русской поэзии. Киев, Главная специализировання редакция литературы на языках национальных меншинств. 2003. — Стр. 360–361.    ISBN 966-522-043-8.
 Лирика. // Провинция. Всеукраинский литературно-художественный альманах Творческой ассоциации “Кольцо”. Выпуск 13, Запорожье, 2004. Стр. 4–7. ББК 84.4 Р6 + 84,4 Укр6 П 78. ISBN  966-565-060-2.
 Из цикла “Португальские стихи”. // Провинция. Всеукраинский литературно-художественный альманах Творческой ассоциации “Кольцо”. Выпуск 14, Запорожье, 2004. Стр. 61–65. ББК 84.4 Р6 + 84.4 Укр6 П 78. ISBN 966-565-060-2.
 Стихи. // От сердца к сердцу Всеукраинский народный литературный альманах № 2, Запорожье, 2004. Стр. 7–9. ББК 84.4Р6+84.4Укр6 О5. ISBN 966-653-089-9.
 Подборка стихов Ирины Фещенко-Скворцовой // Встречи: альманах-ежегодник № 30 / ред. Синкевич В.; редкол. : Бобышев Д., Витковский Е., Гарбер М., Дейч Е., Крейд В., Лазухин В., Либерман А., Машинская И., Михалевич-Каплан И., Молодяков В., Ратникова Л. — Филадельфия: издательство Publ. House of Peace, 2006, с. 129. ISSN 0888-5257.
 Подборка стихов Ирины Фещенко-Скворцовой // «Согласование времён 2010. Поэзия третьего тысячелетия» / Сост. Елена Рышкова. Берлин: Издательство epubli, 2010. — С. 88–91. ISBN 978-3-86931-936-0.
 Подборка стихов Ирины Фещенко-Скворцовой // «Чудь. Антология поэзии Вологодского края. XXI век», Вологда, «Полиграф-Периодика», 2010, стр. 377–384. ISBN 978-5-91965-011-9.
 Подборка стихов Ирины Фещенко-Скворцовой // Паровоз. Поэтический альманах.навигатор Союза российских писателей (Орг. и ред. Светлана Василенко и Владимир Мисюк), № 1, 2013. — С. 275–278. ISBN 978-5-901511-13-8.
 Из интервью с автором. Подборка стихов. // «По следам слов». Антология живой литературы, т. 11, «Скифия», Санкт-Петербург, 2018. Стр. 124–132. ISBN 978-5-00-025124-9.
 IBIS (ИБИС); VIDA (ЖИЗНЬ). // Журнал «Poesia a Sul» № 8 — Cadernos de Poesia. Olhão — Setembro — 2021. Cтр. 21–24 (стихи на русском и порт. языках).

Монографии 
 Формирование умений применять дидактические знания в процессе решения задач по педагогике учащимися педагогического училища. Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Киев, 1993, 179 с.

Литературно-критические статьи 

 Диалектика формы в поэзии // Научное издание «Язык и культура» (серия «Филология», выпуск 4 т. IV, ч. 2. Язык и художественное творчество. К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго. Киев 2002. С. 184–191. ISBN 966-7825-44-2 ISBN 966-7825-48-5.
 Критерии истины в поэзии // Научное издание «Язык и культура» (серия «Филология», выпуск 5, т. IV, ч. 1. Язык и художественное творчество. Ч. 2. К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго. Киев 2002. С. 145–154. ISSN 2522-493X.
 Бессилие бездуховности и насилие духа. «Вторая рефлексия» в поэзии. // Научное издание "Язык и культура" (серия «Филология»), выпуск 5, т. IV, ч. 1. Язык и художественное творчество. Ч. 2. К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго. Киев 2002. С. 319–323. ISSN 2522-493X.
 Связь времен в творчестве Александра Шаргородского. Послесловие // Шаргородский А.А. Книга стихов. М.: Водолей Publishers, 2005, с. 181–199. ISBN 5-902312-48-5. 
 Вступление: // Нобре А. П. Мельник ностальгии. — М.: Водолей, 2013. — С. 3–21 c. ISBN 978-5-91763-142-4.
 Послесловие // Пессоа Ф. Книга непокоя. — М: Ад Маргинем Пресс, 2016. — С. 473–486. ISBN 978-5-91103-263-0. 
 Вступление // (Сост. Ирина Фещенко-Скворцова). — М.: Водолей, 2017. — С. 3–28. ISBN 978-5-91763-368-8.
 Послесловие // Пессоа Ф. Лиссабон. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. — С. 132–153. ISBN 978-5-91103-356-9.
 «Рубайят» Фернандо Пессоа. ИЗВЕСТИЯ Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. Т. 25, № 2 (186), 2019. Раздел «Литературоведение», стр. 114–129.  
Происхождение «язычества» Рикарду Рейша — самого загадочного гетеронима Фернандо Пессоа // Новый филологический вестник. 2019. № 3 (50). С. 211–224.
Метрика Фернандо Пессоа и переводы его поэзии на русский язык // Формаслов (formasloff.ru), № 53, 15.11.2021.

Переводы 

 
 
 
 
 
 
 
 
Послание Фернандо Пессоа - поиск Новой Индии. Лирика. Вступ. статья и перевод с португ. Ирины Фещенко-Скворцовой // Переводчик: научно-художественный журнал; Чита:ЗабГУ, 2021.- Вып.21 (ISSN 2073-5618) - Стр. 15-25.
Пессоа, Фернандо. Poesia. Первая антология Фернандо Пессоа. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой, Лиссабон, издательство SHANTARIN, первое издание, январь 2022. – 484 с. (билингва)   ISBN 978-989-53422-3-5
Сезариу Верде. Поэзия. Перевод, вступление, пояснения Ирины Фещенко-Скворцовой. Лиссабон, El Ediçoes, первое издание, август 2022. – 271 стр.. (билингва)   ISBN:  978-989-54966-2-4

Публикации в периодике

Поэзия 
 Библейские мотивы — стихотворения и подборки стихов // Литературно-исторический журнал «Что есть Истина?».
 Птицы. Подборка стихов // Точка зрения. Современная литература в Интернете.
 Стихи // Альманах Золотое руно.
 Стихи в «Эмигрантской лире» № 3 (15), 2016.

Литературно-критические статьи 
 Триумфальный день Фернандо Пессоа // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — С. 232–243. ISSN 0130-6545.
 Алвару де Кампуш: Аlter Ego Фернандо Пессоа // «Новый мир». — 2016. — № 8. — С. 136–145. ISSN 0130-7673.
 Лирика Луиса Камоэнса . Предисловие и перевод с португальского Ирины Фещенко-Скворцовой // Оригинальное издание в Переводчик: Научно-художественный журнал Забайкальского государственного университета. — 2018. — Выпуск 18. — С. 39–47. ISSN 2073-5618.
 Куэлью Пашеку — фальшивый гетероним Фернандо Пессоа // Журнал Центра изучения современной поэзии Южного федерального университета — 2018 — № 8 — С. 85–99. ISSN 2312-0800.
 Из португальской поэзии ХХ-XXI веков: традиция и поиск //«Иностранная литература». — 2017. — № 4. — С. 107–125. ISSN 0130-6545.
Музы Рикарду Рейша — самого таинственного гетеронима Фернандо Пессоа. Вступительная статья и перевод с португальского Ирины Фещенко- Скворцовой. Переводчик: научно-художественный журнал /Забайкал. гос. ун-т; (гл.ред. О.В. Стельмак). — Чита: ЗабГУ, 2019. — Вып. 19. — 260 с. — Стр. 84–93. ﻿ISSN 2073-5618.

Эссе, рассказы 

 Рассказы о Португалии // Стороны света № 9, август 2008. .
 Записки эмигранта // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — С. 265–269. ISSN 0130-6545.
 Эссе "Женская логика в альманахе «Золотое руно». .
 Ритмы поэзии Антонио Нобре, ч. 1 // Поэзия.ру. .
 Ритмы поэзии Антонио Нобре, ч. 2 // Поэзия.ру. .
 Из португальской поэзии ХХ–XXI веков: Жозе Режиу, Мануэл Алегре // Поэзия.ру. .
 Из португальской поэзии ХХ–XXI веков: София де Мелу Брейнер Андрезен // Поэзия.ру. .
 Из португальской поэзии ХХ–XXI веков Луиза Нету Жорж // Поэзия.ру. .
 Из португальской поэзии ХХ–XXI вв. Даниэл Фариа // Поэзия.ру. .

Переводы 
 Антониу Нобре. Когда он родился, родились мы все. Вступление, перевод стихов с португальского // «Иностранная литература». — 2012. — № 9. — С. 159–171. ISSN 0130-6545.
 Сезариу Верде «Мир чувств западного человека» // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — Стр. 207–213. ISSN 0130-6545.
 Флорбела Эшпанка. Сонеты // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — Стр. 213–217. ISSN 0130-6545.
 Фернандо Пессоа, Книга неуспокоенности: Фрагменты романа-эссе // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — Стр. 218–229. ISSN 0130-6545.
 Фернандо Пессоа, Сонеты из цикла «Крестный путь» // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — Стр. 229–232. ISSN 0130-6545.
 Жентил Маркеш Легенды // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. Стр. 243–258. ISSN 0130-6545.
 «И высший смысл в безумии самом…» Стихи Мариу Кинтаны, Мануэла Бандейры, Сесилии Мейрелис, Карлуса Друмона ди Андради // «Иностранная литература». — 2017. — № 10. — Стр. 211–217. ISSN 0130-6545.
 Из современной поэзии. Ана Мартинс Маркис // «Иностранная литература». — 2017. — № 10. — Стр. 120–121. ISSN 0130-6545.
 Фернандо Пессоа, Бернарду Суареш. Книга непокоя (фрагмент) // «Гвидеон» — 2015. — № 12–13. — Стр. 51–54. ISBN 978-5-91627-166-9.
 де Кампуш Морская Ода (фрагмент) // «Гвидеон» . — 2015. — № 12–13. — Стр. 46–51. ISBN 978-5-91627-166-9.
 Переводы Сезариу Верде // Альманах «Золотое руно». .
 Сезариу Верде. Лирика. Предисловие и перевод с португальского Ирины Фещенко-Скворцовой // Переводчик: научно-художественный журнал Забайкальского государственного университета. — 2017. — Выпуск 17. — С. 49–58. ISSN 2073-5618.
 Печальный эпикуреец Рикарду Рейш // Журнал Центра изучения современной поэзии Южного федерального университета — 2018 — № 8 — С. 171–179. ISSN 2312-0800.

Послание» Фернандо Пессоа – поиск Новой Индии. Лирика. Вступительная статья и перевод с португальского Ирины Фещенко-Скворцовой // Переводчик : научно-художественный журнал / Забайкальский государственный университет ; гл. ред. О. В. Стельмак. – Чита : ЗабГУ, 2021. – Вып. 21. (ISSN 2073-5618) – Стр. 15-25.

Рецензии и отзывы о творчестве 

 Мелёхина Н. Всё сначала Премьер, 10 (958) от 15 марта 2016 г.
 Мелёхина Н. «Потому что ты жертвенна…» (отзыв на книгу стихов «Блажен идущий») //«Премьер» Вологодская областная газета в № 27 (924) от 14 июля 2015 г.
 Дитцель А. Ирина Фещенко-Скворцова: ПТИЦЫ //  Современная литература в Интернете. Точка зрения — Lito.Ru, 17.03.05. .
 Плышевский С. «О чём ни говоришь, ты говоришь о Боге» // Альманах 45 параллель. .
 Мельник А. НА ЗАПАДЕ ЗАПАДА Русская поэзия в Португалии // Эмигрантская лира. Литературно-публицистический журнал. .
 Подосокорский Н.Н.  «Нобре А. П. Мельник ностальгии». Блог PHILOLOGIST, 2013.03.07.
 Антонио Перейра Нобре. Мельник ностальгии. Отклики читателей // «Иностранная литература». — 2015. — № 7. — Стр. 275–279. ISSN 0130-6545.
 Пудов А. «Чернее ран Христа». Фаду о мессе тьмы и глазах скелета. Отклик на книгу Антонио Перейра Нобре, Мельник ностальгии // Газета «Независимая». .
 Чанцев А. «Быть пыльцой»: о главной книге главного португальца Фернандо Пессоа // Rara Avis Открытая критика. .
 Марков А. Календарный роман модернизма: о том, почему важно читать Пессоа прямо сейчас // Colta — Литература. .
 Березин В. Человек с сотней жизней (О Фернандо Пессоа и переводе «Книги непокоя») // Год Литературы 2017. .
 Кутенков Б. Литературное обозрение. Обзор бумажных изданий (март 2018) // Вышел новый номер журнала поэзии «Prosodia». .

Внешние ссылки

Ссылки 
 Стихи, переводы, эссе и критические статьи в «Сетевой Словесности».
 В альманахе «45 параллель».
 Сайт «Век перевода».
 Стихи, переводы, критические статьи и эссе на сайте «Поэзия.ру».
 Публикации в Журнальном Зале.
 Архив переводов, стихи и рецензии на Стихи.ру.

Видео 

Авторский вечер Ирины Фещенко-Скворцовой в Киеве, 29 октября 2001 г.
 Читает стихи автор, песни на стихи Ирины Фещенко-Скворцовой 53:34.

Поэзия Фернандо Песоа в переводе Ирины Фещенко-Скворцовой  
Коимбрский университет. Португалия. 18 марта 2015 г.
 Оксана Кислицкая читает «Португальское море» 1:00.

Беседы Ирины Фещенко-Скворцовой в Иберо-американском культурном центре  с презентацией Татьяны Юдовой.

 «Книга непокоя» и Лиссабон Фернандо Пессоа. 13 октября 2020 г. 1:26:20.
 Португальский модернизм и гетеронимы Фернандо Пессоа. 23 декабря 2020 г. 1:33:38.
 Рикарду Рейш: поэзия освобождения «португальского Горация». 22 апреля 2021 г. 1:26:31.
 Презентация книги современного португальского поэта Фернанду Кабриты. 2 июня 2021 г. 1:39:11.

XXVIII Международный фестиваль верлибра в Санкт-Петербурге 17–18 апреля 2021 г.

 Ирина Фещенко-Скворцова читает перевод стихотворения Фернандо Кабриты. 18 апреля 2021 г. 04:30.

Примечания 

Переводчики с португальского языка
Переводчики на русский язык
Переводчики поэзии на русский язык
Русские поэты
Русские поэты третьей волны эмиграции
Португалисты
Члены Союза российских писателей
Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Литературоведы по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Русские поэты Украины